Тенампулко има више значења:

 Општина Тенампулко (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тенампулко (Тенампулко, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тенампулко (Заутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику